Юлий Гальперин:
 Гальперин, Юлий Аркадьевич (1928—2015) — советский и украинский живописец, народный художник Украины.
 Гальперин, Юлий Евгеньевич (1945—2019) — российский композитор, музыкальный педагог.